Па́вел Афана́сьев: Арский (Афанасьев), Павел Александрович (1886―1967) ― советский поэт и драматург.
 Афанасьев, Павел Александрович (1898—1975) — генерал-майор артиллерии.
 Афанасьев, Павел Александрович (1922—1994) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Павел Васильевич (1903—1960) — генерал-майор Советской Армии.
 Афанасьев, Павел Павлович (род. 1934) — советский авиационный инженер и государственный деятель.
 Афанасьев, Павел Пантелеймонович (1865—1949) — русский полковник, герой Первой мировой войны.
 Афанасьев, Павел Филиппович (1916 — ?) — бригадир тракторной бригады колхоза имени Чкалова Новомиргородского района Кировоградской области, Герой Социалистического Труда.
 Афанасьев, Павел Яковлевич (1905—1989) — председатель Магаданского облисполкома (1954—1958), первый секретарь Магаданского обкома КПСС (1958—1968).